Беззаконня — відсутність закону в будь-якому з різних значень цього слова. Беззаконня може описувати різні обставини.

У суспільстві 
Аномія — це розпад соціальних зв'язків між людиною та її спільнотою, в якому особистості не відчувають зв'язку з моральними забобонами суспільства. Цей термін популяризував французький соціолог Еміль Дюркгайм у своїй впливовій книзі «Самогубство» 1897 року.

Анархія (що означає «без керівництва») — це стан, при якому людина чи група людей відкидає ієрархію, закони та інші інститути суспільства. Це часто тягне за собою розчинення уряду.

Анархізм — це політична філософія, яка виступає за самокеровані суспільства, що засновані на добровільних установах.

Громадянський безлад, або громадянські заворушення, стосуються громадських заворушень, що, як правило, залучають групи людей, що призводять до небезпеки або пошкоджень людей або майна. Громадянський безлад — це розпад громадянського суспільства і може бути формою протесту. Він може мати різні форми, такі як незаконні паради, сидіння, бунти, шкідництво (саботаж) та інші форми злочинів.

У християнстві 
Антиномінизм у християнстві — це богословська позиція, що дотримується принципу спасіння вірою та Божою благодаттю, стверджуючи, що врятовані не зобов'язані слідувати Закону Мойсея.

В природі 
Випадковість — це відсутність шаблону або передбачуваності в подіях.

Див. також 
 Закон

Примітки 

Правові терміни
Анархізм
Несправедливість